Zelada ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Saverio de Zelada (1717–1801), italienischer Kardinal
 Héctor Zelada (* 1958), argentinischer Fußballspieler